Cousin steht für:
 Cousin oder Vetter, der Sohn von Tante oder Onkel, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Cousin und Cousine
 Cousin (Fluss), Gewässer in der Region Burgund in Frankreich
 Cousin (Insel), eine der 115 Seychellen-Inseln im westlichen Indischen Ozean

Cousin ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Ross Cousin (1824–1906), britische Dichterin und Musikerin
 Caroline Cousin (* 2000), deutsche Schauspielerin
 Charles Cousin-Montauban (1796–1878), französischer General und Staatsmann
 Daniel Cousin (* 1977), gabunischer Fußballspieler
 Delphine Cousin Questel (* 1991), französische Windsurferin
 Elzéar-Auguste Cousin de Dommartin (1768–1799), französischer General der Artillerie
 Ertharin Cousin (* 1957), US-amerikanische Diplomatin
 Étienne-Jules Cousin, Baron de Marinville (1780–1861), französischer Politiker und Vertrauter von Jérôme-Napoléon Bonaparte
 Gabriel Cousin (1918–2010), französischer Dichter und Dramaturg
 Georges Cousin (1860–1907), französischer Epigraphiker
 Germaine Cousin-Zermatten (* 1925), Schweizer Kräuterkundige und Autorin
 Gilbert Cousin (1506–1572), französischer Humanist und Theologe

 Jean-Baptiste Cousin de Grainville (1746–1805), französischer Schriftsteller
 Jérôme Cousin (* 1989), französischer Radrennfahrer
 Louis Cousin (1627–1707), französischer Historiker, Jurist und Übersetzer
 Louis Cousin-Despréaux (1743–1818), französischer Homme de lettres

 Victor Cousin (1792–1867), französischer Philosoph

Siehe auch:
 Cousine
 Cousins
 Kusin